Eamonn est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (1922-1987), présentateur irlandais de radio et de télévision
Eamonn Bannon (né en 1958), joueur écossais de football
Eamonn Brophy (né en 1996), joueur écossais de football
 (né en 1953), économiste britannique
 (1946-2017), chanteur et musicien irlandais
 (1927-2017), prélat catholique irlandais
 (1881-1916), républicain irlandais de l'Insurrection de Pâques
Eamonn Coghlan (né en 1952), athlète irlando-américain en course de fond

Eamonn Duggan (1878-1936), nationaliste et homme politique irlandais
 (né en 1959), journaliste nord-irlandais

 (1899-1979), homme politique irlandais
Eamonn Loughran (né en 1970), boxeur nord-irlandais
 (né en 1943), homme politique nord-irlandais
Éamonn O'Doherty (1939/40-1999), chef d'État-major irlandais de l'IRA
Eamonn Walker (né en 1962), acteur britannique

Voir aussi
Eamonn Deacy Park, stade de Galway en Irlande

Homonymie de prénom